Krix ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Krix (* 1959), deutscher Schauspieler
 Kunibert Krix (1867–1931), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Grix
 Kricks